B196 steht für:

 den (14.) Rennwagen des Teams Mild Seven Benetton Renault in der Formel-1-Weltmeisterschaft 1996
 eine deutsche Führerscheinklasse, siehe Leichtkraftrad
 eine Nebenstraße des M1 motorway (Nordirland)

Siehe auch:
 B 196

Abkürzung